Waldir Lucas Pereira Filho, ou simplesmente Lucas Pereira (Campinas, 5 de fevereiro de 1982  Campinas, 20 de junho de 2021), foi um futebolista brasileiro.

Teve passagens por , Ajaccio, Portuguesa e , entre outros. Esteve no Al-Markhiya, em seguida foi para o Ethnikos Piraeus, e esteve anteriormente no Metropolitano.

Encerrou a carreira no América de São Paulo.

Morte 
Morreu de Covid-19 em 20 de junho de 2021. 

Naturais de Campinas
Futebolistas do estado de São Paulo
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas da Associação Desportiva São Caetano
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Duque de Caxias Futebol Clube
Futebolistas do Ethnikos FC
Futebolistas do Clube Atlético Metropolitano
Futebolistas do América Futebol Clube (São José do Rio Preto)
Mortes por COVID-19 em São Paulo